Station Luik kan verwijzen naar de volgende spoorwegstations, die in de stad Luik liggen of lagen (cursief zijn voormalige stations): 
Angleur
Bressoux
Chênée
Colonster
Jupille
Kinkempois (vorming)

, begin 21ste eeuw opnieuw ontworpen door architect Santiago Calatrava

 (voorheen Luik-Jonfosse)
 (voorheen Luik-Paleis)

Sclessin
Streupas
Val-Benoît